Dacris este un grup de firme, înființat în 1994, la Constanța, specializat în oferirea de soluții și echipamente pentru birouri, dar și produse de tipar, realizate în tipografia proprie. Dacris distribuie branduri precum Pilot, Double A, Casio, Notte, Tarifold, Fellows, Bi-Silque, Toy Color, 3M, Tork, HP, Canon, Lenovo, Logitech, Dyson, Phillips, Apple și Samsung.

Istoric 
În 1994 au fost puse bazele Dacris, importator și distribuitor de produse de papetărie și birotică de către Dan Fați, Claudiu Fați și Lidia Fați.  (Familia Fati) 

În 1997, Dacris a deschis un birou în București, iar acum are acoperire națională.

În 2009, a devenit a doua cea mai mare companie pe piața articolelor de birou, cu 11 milioane de euro cifra de afaceri. 

Dacris este importator și distribuitor al brandului de instrumente de scris japonez, Pilot Pen, iar în 2014 a investit într-un magazin de stilouri de lux. 

Din 2015, Dacris este partener al Staples Global Alliance Partnership.  

În 2016, grupul Dacris a achiziționat Echo Plus, o firmă din Timișoara, specializată în telesales pentru consumabile. 

În același an, grupul a declarat o cifră de afaceri de peste 20 milioane de euro. În 2019, businessul companiei Dacris a fost de 115,5 milioane de lei, iar numărul de angajați a fost de 270.  

În 2019, Dacris a creat o piesă de teatru pentru aniversarea de 25 de ani a companiei, #ViațaLaBirou, cu Oana Pellea și alți actori de top în distribuție.  

În 2020, Dacris are 260 de angajați. În același an, în octombrie, Dacris și-a relocat activitatea de depozitare, logistică și office într-un spațiu nou de 4.000mp, într-un parc logistic din Mogoșoaia.Tot în 2020, Dacris a înregistrat vânzări similare cu cele din 2019, înregistrând creșteri ușoare în ceea ce privește produsele administrative și de protecție, dar și în rândul produselor de mobilier.

În 2021, OPI, publicație de office supplies de renume din Europa, îi acorda lui Dan Fați, CEO Dacris, premiul professional of the year la European Office Products Awards (EOPA).

În 2021, Dacris devine membru semnatar al Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite - o rețea internațională de peste 13.000 de companii și 3.000 de participanți non business din peste 130 de țări, care se angajează să asigure un viitor durabil pentru generațiile următoare. 

Tot în 2021, Dan Fați (Avere 50-55 milioane euro), CEO-ul și co-fondatorul Dacris, a fost inclus de OPI, publicație de office supplies de renume din Europa, în clasamentul celor mai influenți lideri de business din zona de office supplies, la nivel mondial.

Note

Legături externe 
 https://www.dacris.net - Site web oficial

Companii de birotică și papetărie
Companii private din România
Fondări în 1994